Théâtre Femina correspond à plusieurs noms de théâtres :

 Le théâtre Fémina, une ancienne salle de spectacles parisienne située dans l'immeuble du magazine Fémina avenue des Champs-Élysées
 Le théâtre Fémina, une salle de spectacles bordelaise

Notes et références

Voir aussi